Тимофей Ковалёв:
 Ковалёв, Тимофей Алексеевич (1918—1981) — майор, Герой Советского Союза.
 Ковалёв, Тимофей Фёдорович (1907—1966) — Герой Советского Союза.